Anglia:
 Christmas Pie – osada

Osoby:
 Louis-Édouard Pie – katolicki biskup

Inne:
 Apple pie
 American Pie
 Country Pie
 Pie – duch w religii voodoo
 Pie-IX
 Pork Pie

Zobacz też:
 PIE
 Pié
 Pye